Sanborn ist der Familienname folgender Personen:

 Alden Sanborn (1899–1991), US-amerikanischer Ruderer
 Colin Campbell Sanborn (1897–1962), US-amerikanischer Zoologe
 David Sanborn (* 1945), US-amerikanischer Popsaxophonist
 Donald J. Sanborn (* 1950), US-amerikanischer Bischof
 Franklin Benjamin Sanborn (1831–1917), US-amerikanischer Journalist
 Jack Sanborn (* 2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jim Sanborn (* 1945), US-amerikanischer Bildhauer
 John Sanborn (* 1954), US-amerikanischer Videokünstler
 John B. Sanborn (1826–1904), Generalmajor des US-Heeres
 John C. Sanborn (1887–1968), US-amerikanischer Politiker
 John Sewell Sanborn (1819–1877), kanadischer Politiker
 Kate Sanborn (1839–1917), US-amerikanische Autorin, Lehrerin, Dozentin und Vortragsrednerin
 Kate Emery Sanborn (* 1860), US-amerikanische Bibliothekarin
 Richard D. Sanborn (1936–1989), amerikanischer Eisenbahnmanager
 Ryne Sanborn (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler

Sanborn ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sanborn (Florida)
 Sanborn (Iowa)
 Sanborn (Kalifornien)
 Sanborn (Minnesota)
 Sanborn (Nebraska)
 Sanborn (New York)
 Sanborn (North Dakota)
 Sanborn (Pennsylvania)
 Sanborn (Wisconsin)
 Sanborn (Town, Ashland County), Town(ship) im Ashland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Sanborn County, Verwaltungseinheit in South Dakota